Beon (farao)

 Béon (Ain)
 Béon (Yonne)